Бруно Санг Гиссони ( / 9 декабря 1986, Рио-де-Жанейро) — бразильский актёр и модель.

Биография 
Бруно Гиссони родился в Рио-де-Жанейро в семье актрисы Аны Паулы Санг. Младшие братья тоже актеры: Родриго Симас и Фелипе Симас. В течение восьми лет прожил в Лос-Анджелесе, в Соединенных Штатах. Начал свою карьеру как футболист. Состоял в футбольном клубе в Сан-Паулу.

В 2007 году он принимает специальное участие в новелле «Alta Estação», на канале Rede Record. Его дебют в театре состоялся в 2009 году в спектакле «Capitães de Areia«, основанный на литературной работе Жоржи Амаду. В этот же год его пригласили в компанию Globo, в молодежный популярный сериал «Malhação».

А в 2012 году у него выдалась возможность исполнить роль Ирана в сериале «Проспект Бразилии», который принес ему популярность в Бразилии и во всем мире .

Фильмография 
 Вавилон / «Babilônia» — Густаво Ранжел "Гуту" (сын Эвандро) (2015)
 В кругу семьи / «Em Família» — Андре (2014)
 Проспект Бразилии / «Avenida Brasil» — Иран Барбоза  (2012)
 Julie e os Fantasmas — Caco (2011)
 Malhação — Pedro Lopes (2010)
 Alta Estação (2007)

Личная жизнь  
Женат на модели и актрисе Яне Лавинь. В 2017 году у пары родилась дочь Магдалена. В 2022 году у пары родилась вторая дочь.

Примечания

Ссылки 

Актёры Бразилии